Хулио Эдуардо Ангуло Медина ( ; родился 28 мая 1990 года в Гуаякиль, Эквадор) — эквадорский футболист, полузащитник.

Биография 
Ангуло — воспитанник клуба «Барселона» из своего родного города. 2 августа 2009 года в матче против «Макары» он дебютировал в эквадорской Примере. За три сезона в команде Хулио почти не выходил на поле. В 2011 году он в поисках игровой практики перешёл в «Депортиво Куэнка». 19 июня в матче против «Индепендьенте дель Валье» Ангуло дебютировал за новую команду. 24 июля в поединке против «Индепендьенте дель Валье» он забил свой первый гол за «Депортиво Куэнка». Во втором сезоне Хулио выиграл конкуренцию за место в основе и провёл почти весь чемпионат выходя в стартовом составе.

Летом 2013 года Ангуло перешёл в «Индепендьенте дель Валье». 13 августа в матче против своего бывшего клуба «Депортиво Куэнка» он дебютировал за новую команду. 24 ноября в поединке против «Эмелека» Хулио сделал «дубль» забив свои первые голы за «Индепендьенте дель Валье». 15 июля 2016 года в ответном полуфинальном матче Кубка Либертадорес против аргентинского «Бока Хуниорс» Ангуло забил победный гол и помог клубу выйти в финал.

Летом 2016 года Хулио перешёл в аргентинский «Уракан». 27 августа в матче против «Годой-Крус» он дебютировал в аргентинской Примере.

Достижения 
  Чемпион Эквадора (1): 2018
 Финалист Кубка Либертадорес (1): 2016

Примечания

Ссылки 
 Ecuafutbol profile
 Club profile

Футболисты Эквадора
Игроки ФК «Барселона» Гуаякиль
Игроки ФК «Депортиво Куэнка»
Игроки ФК «Индепендьенте дель Валье»
Игроки ФК ЛДУ Кито
Игроки ФК «Тихуана»
Игроки ФК «Уракан»